Каличье — название населённых пунктов в России:

 Каличье — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Каличье — деревня в Савинском районе Ивановской области.

См. также 
 Калич
 Каличе